Gervaisost – rodzaj szwedzkiego sera, który produkowany jest z krowiego mleka. Ser ten zalicza się do serów podpuszczkowych, dojrzewających oraz miękkich.

Szwedzkie sery
Sery z krowiego mleka